Съществуват множество решения за създаването на диаграми на компютърни мрежи. Най-често това са софтуерни програми за автоматизирано или ръчно създаване на мрежови диаграми.

Разкриване, визуалзиация и автоматизация на конфигурацията на IP мрежи

Системи за ръчно описание на мрежата 
Системите за ръчно описание на мрежата, позволяват на потребителя да въведе информация за неговата мрежа, за възлите и връзките, които я съствят и да генерира карта на дадената мрежа.

Системите за автоматизирано разкриване на мрежи 
Системите за автоматизирано разкриване на мрежите са софтуерни или хардуерни системи, които могат да разкрият мрежовата топология, да създадат диаграма от нея и дори да използват модела от данни на разкритата мрежа за да наблюдават или да управляват мрежата.

Подобен софтуер е полезен за администраторите и мениджърите на ИТ системите тъй като им дава представа как изглежда мрежата, как са свързани отделните устройства в нея, дали някои не са отпаднали.

Някои от системите позволяват не само да бъде визуализирана текущата топология, но и да бъде сравнена с диаграми на мрежата от изминал период. Ако тази функционалност се съчетае с възможността да бъде моделирано състоянието на желаната мрежа в бъдещ период, се получава още по-мощна система, която може да се използва и за планиране на мрежата и нейната топология. Ако системата може да сравни планираната топология с реално осъществената, системата се превръща в мощно средство не само за планиране, но и за потвърждение на мрежовото състояние.

Системи за конфигурация на мрежи 
Част от описаните системи могат не само да разкриват и визуализират мрежовата топология, но могат и да я променят, чрез извършване на конфигурационни промени.

Промените могат да се прилагат чрез автоматизирано генериране и ръчно прилагане на конфигурационни CLI (Command Line Interface) шаблони, а също и по-автоматизирано върху множество устройства, като отделните шаблони биват групирани в стъпки и даже в стратегии за преход (трансформация) на мрежата от едно нейно състояние в друго. Някои от системите позволяват преходите между състоянията да бъдат обвързани с проверки и сравнения между достигнатото и предходното състояние, което дава сигурност на администратора на мрежата, че исканите промени са постигнати.

Списък на системи за визуализация, разкриване и авотматизация на мрежи

Списък със системи за чертане на мрежови топологии

Сравнение между системите за разкриване и визуализация на мрежи

Сравнение между системите за създаване на диаграми на мрежи

Библиография

Външни препратки 
 Икони за мрежова топология на Cisco
 Шаблони мрежови диаграми топология Microsoft Visio

Мрежи